Сучок:

 Сучок — это часть ветви, заключённая в древесине ствола, порок древесины.
 Сучок — река в России, протекает в Тверской области по территории Конаковского района.